Ирек Ишмухаметович Ялалов () — Сенатор Российской Федерации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Башкортостан (с 2018), глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (2012—2018).

С 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Образование 
Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности инженер-строитель и Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности юрист.

Биография 
 1983—1986 — мастер, прораб СУ-6 треста Крупнопанельного домостроения
 1986—1989 — секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г. Уфы
 1989—1990 — инструктор идеологического отдела, инструктор сектора социально-экономического анализа Октябрьского РК КПСС
 1990—1995 — Международный межотраслевой концерн «Восток», заместитель директора МП Востокстрой −2, директор МП Востокстрой −7
 1995—2001 — директор Представительства ЗАО «Совинком»
 2001—2002 — заместитель главы администрации Октябрьского района г. Уфы.
 2002—2004 — начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы
 2004—2005 — начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации г. Уфы
 2006—2008 — начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа РБ
 2008—2009 — начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа РБ
 2009—2010 — первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
 2010—2011 — министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
 2011—2012 — исполняющий обязанности главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
 2012—2018. — глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
 с 2018 — Сенатор Российской Федерации.

Женат, двое детей.

Критика 
Ирека Ялалова называли креатурой Рустэма Хамитова. Именно с того момента, как он возглавил республику, и начался карьерный рост Ялалова.

Положительные 
Все иницитативы по развитию города Ирек Ялалов брал у Рустэма Хамитова. Ирек Ялалов их начинал, но до качественного результата не доводил. В 2014 году, Рустэм Хамитов поднял проблему парков Уфы: Взять ту же Уфу – 20 тысяч гектаров лесов и ни одного приличного парка: загаженные территории, перекопанные, заставленные гаражами, какими-то погребами, неухоженные леса, разрушенные тропинки. Нет территорий, где люди могли бы позаниматься спортом. В качестве показательного примера работы был выбран Лесопарк Лесоводов Башкортостана, изменения в котором стали ассоциироваться лишь с Хамитовым. Привести в порядок другие парки, без оглядки на руководство региона, аналогично примера Ялалов оказался не способен.

На период руководства городом Иреком Ялаловым пришелся строительный бум, который был вызван появлением новых инвесторов после отставки Рахимова. Ирек Ялалов не препятствовал их экспансии, земельные участки в городе зарезервированы за федеральными и международными сетями В то же время это привело к тому, что застройщики и компании массово игнорировали градостроительные требования, местные малые предприятия были вытеснены. Обязательства по строительству соц. объектов, придомовой уличной канализации, наружных сетей, дорог массово не выполнялись.

По указке Хамитова Ирек Ялалов занимался велосипедными дорожками. Ялалов заявлял: В 2013 году мы активно начали заниматься созданием велоинфраструктуры в городе. Общая протяженность велодорожек в Уфе достигла 26,5 километров. - Проект рассчитан на 5 лет. По его завершению в Уфе будет создана целостная инфраструктура, позволяющая велосипедистам безопасно передвигаться по городу. Эта работа выполнена в Уфе также была провалена. Велосипедные дорожки проложены неудобно в обход в угоду крупным рителейрам; из-за нежелания властей наводить порядок с парковками велосипедные дорожки устроены не на обочинах дорог а на обычных тротурах (что по сути вылилось лишь в покраску асфальта).

В годы руководства Ялалова Уфа провела  форумы ШОС и БРИКС, построены Затонский мост, Затонская ТЭЦ ряд других объектов которые ассоциировались больше с федеральными структурами.

Отрицательные 

Илья Варламов называл Ялалова некомпетентным человеком, который стал мэром за ситуацию, когда в зоне малоэтажной застройки на переднем плане оставляют деревянные дома, а за ними уже строят муравейник что ведет к пробкам, коллапс общественного транспорта. Реновация обсуждалась, но так и не была начата в Уфе. Ялалов критиковался за отсутствие ливневой канализации в городе из-за которой город не смог пережить потоп, некачественную и несвоевременную уборку снега.

Дорожные работы велись массово и некачественно: некачественный ремонт трассы Уфа-Аэропорт ставший ежегодным, битумные войны когда рекомендовался производитель битума или стоимость битума увеличивалась в 5 раз. Несмотря на нормы по которым при устройстве тротуаров и велосипедных дорожек максимальный размер минеральных частиц должен быть 10 мм. троутары укладывались из крупнозернистой смеси что вело к вымыванию зерен или необоснованному перерасходу смеси (для исключения вымывания зерен толщину покрытия согласно Таблице 1 ГОСТ 54401-2011 приходится увеличивать что ведет к тому что тротуар становится полноценным автомобильным полотном за счет бюджета). 

Основные городские предприятия отвечающие за жизнеобеспечение МУП «Уфимские инженерные сети», Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) структура, объединяющая троллейбусы и трамваи (а это более 300 единиц автотранспорта) задолжали миллиарды долгов , что приводит к отключению от сетей трамваев и троллейбусов. При Ялалове закрыто 11 троллейбусных маршрутов (более половины).

Высказывания 
Ирек Ялалов предлагал отказаться от использования шипованной резины в городской черте, даже в зимний период, мотивируя тем что шипы портят асфальт.
Ирек Ялалов критиковал качество дорожных работ: работы неудовлетворительного качества не будут оплачиваться администрацией, а случаи подписания актов по принятию брака следует расценивать как коррупционный элемент в работе своих подчиненных. Однако механизмы контроля в Уфе так и не были внедрены, лаборатория контроля качества дорожного покрытия и процесс экспертизы на этапах производства, транспортировки и укладки асфальта остались лишь на бумаге.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Звание 
 Действительный муниципальный советник 1 класса.

Награды и почётные звания 
 ЗВАНИЯ:
 Заслуженный строитель Республики Башкортостан (2016 г.).
 НАГРАДЫ:
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ:
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.)
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2010 г.)
 Орден Дружбы — Государственная награда Российской Федерации (2015 г.)
 Юбилейная медаль «20 лет Астане» — Государственная награда Республики Казахстан (2019 г.)
 ОРДЕН ПОЧЕТА — Государственная награда Российской Федерации (2021 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ирека Ялалова 
 Биография на сайте администрации ГО город Уфа
 
 YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCivf-kVxmwoxX2fJhb3bIjA?view_as=subscriber

Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета
Главы Уфы
Функционеры ВЛКСМ
Заслуженные строители Республики Башкортостан
Депутаты Государственного собрания Башкортостана 6-го созыва
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине